Separación puede referirse a:

 La separación; en farmacología, un parámetro de la farmacocinética de un medicamento.
 Los axiomas de separación; en matemáticas, propiedades posibles de un espacio topológico.
 Los conjuntos separados; en matemáticas, distintas maneras en que dos conjuntos están separados.
 El proceso de separación de sustancias,  en química.
 El Separación (P-208), buque militar de la República Dominicana.

Además, en derecho, puede hacer referencia a:
 La separación matrimonial, situación jurídica intermedia entre el matrimonio y el divorcio.
 La separación de bienes, régimen económico del matrimonio.
 El derecho de separación del socio, en las sociedades mercantiles.

Enlaces externos